Wypad – miejscowość
 wypad – w terminologii wojskowej, uderzenie na siły przeciwnika
 wypad – wypad napędu, np. silnika czy pompy
 wypad – część budowli hydrotechnicznej